Dothan – microprocessore Intel
 Dothan – capoluogo della Contea di Houston, Alabama